Андре́ас Кемпф (; ) — немецкий кёрлингист, член национальной сборной на зимних Олимпийских играх  и  годов.

Он участвовал в шести чемпионатах мира. Его последнее главное соревнование — Чемпионат Европы по кёрлингу 2012 года.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу